Klasen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Klasen (* 1993), deutsche Tennisspielerin
 Arno Klasen (* 1967), deutscher Tourenwagenrennfahrer
 Charlotte Klasen (* 1995), deutsche Tennisspielerin
 Heiko Klasen (* 1969), deutscher Sportjournalist und Dozent
 Jacqueline Klasen (* 1994), deutsche Fußballspielerin, siehe Jacqueline Meißner
 Jörn Klasen (* 1951), deutscher Arzt für Innere Medizin, Anthroposophische Medizin und Naturheilkunde
 Karl Klasen (1909–1991), Präsident der Deutschen Bundesbank von 1970 bis 1977
 Karl Christian Klasen (1911–1945), deutscher Maler
 Linus Klasen (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler
 Melanie Klasen-Memmer, deutsche Physikerin und Expertin für Flüssigkristalle
 Odilo Klasen (* 1959), deutscher Kirchenmusiker, Organist und Komponist
 Peter Klasen (* 1935), deutscher Bildhauer, Fotograf und Maler
 Sepp Klasen (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Stephan Klasen (1966–2020), deutscher Entwicklungsökonom und Hochschullehrer
 Thomas Klasen (* 1983), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Klaasen
 Klaassen
 Clasen
 Claasen
 Clahsen
 Claassen
 Claaßen
 Claesen
 Claessen
 Claeson
 Claesson
 Claßen